Войниховский сельский совет () — входит в состав
Лубенского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Войниха.

Населённые пункты совета 
 
 с. Войниха 
 с. Купьеваха 
 с. Пески 
 с. Терновщина

Примечания